Le coup de l'Africain est un principe de combinaison du jeu de dames qui consiste à jouer contre une pièce adverse et, après que l'adversaire ait pris davantage ailleurs, la rafler au coup suivant avec d'autres.

Nommé ainsi depuis le début du XIX siècle, il s'agit principalement d'un collage basé sur la règle de la prise majoritaire.

Principe du coup de l'Africain 

Considéré parmi une vingtaine d'autres mécanismes de base utilisant la prise majoritaire, le coup de l'Africain devrait, après le collage, offrir à l'adversaire des possibilités de prises, réelles ou fictives, ayant au moins un pion allié en commun. C'est une vision analytique et restrictive.

De façon plus large au contraire, le coup de l'Africain peut regrouper les coups basés principalement sur la règle de la prise majoritaire comme le coup normand et le coup de Jarnac, sans qu'il y ait nécessairement collage.

Comme dans la description historique, que nous devons à Blonde, il est fréquent dans le coup de l'Africain que la pièce adverse réalisant la prise majoritaire fasse ensuite partie du chemin de rafle. De même, on rencontre assez souvent l'envoi à dame. Voir animation. 

Une variante dans laquelle le coup de l'Africain est précédé par un premier collage est appelée « double-Africain ». Contrairement au second pion « colleur » qui réalise la rafle, ce premier pion venu coller sera pris par l'adversaire.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 
 .
 .

Notes et références 

africain